El término jet puede referirse a:

 aeronave jet o avión jet, otros nombres de un avión de reacción.
 Joint European Torus, JET siglas en inglés de Joint European Torus (Literalmente: Toro Común Europeo) , es un reactor de fusión del tipo tokamak. Se trata del más grande del mundo en la actualidad.
 jet (astronomía), un flujo de plasma descomunal que emerge del centro de algunas galaxias.
 Jet (banda), una banda australiana de rock.
 Jet (canción), un sencillo de Paul McCartney.
 jet (física), un flujo de partículas provenientes de la hadronización de un quark.
 jet (letra), la octava letra del alfabeto hebreo.
 jet (motor), un tipo de motor que descarga un chorro de fluido a gran velocidad.
 Jet (Oklahoma), una localidad en el estado estadounidense de Oklahoma.
 Jet (unidad de longitud), unidad de longitud en el Antiguo Egipto.
 Jet, un personaje secundario de Avatar: la leyenda de Aang.
 jet lag, un trastorno de sueño.
 jet set, término periodístico que describe a un sector social, un grupo de personas ricas.
 Jet Ski, marca comercial de vehículos acuáticos.
 jet ski, nombre común aplicado a muchos vehículos acuáticos.
Jet, una barra de chocolate.

Enlaces externos